Narlı ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Narlı (Adapazarı), Ortschaft im Landkreis Adapazarı der türkischen Provinz Sakarya
 Narlı (Pazarcık), Ortschaft im Landkreis Pazarcık der türkischen Provinz Kahramanmaraş